Лига Леумит 1963/1964 — 13-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1963/1964
Израиль
Израиль
1963 год в Израиле
Спорт в Израиле в 1964 году